Hypomyzostoma membranaceum är en ringmaskart som först beskrevs av Graff 1887.  Hypomyzostoma membranaceum ingår i släktet Hypomyzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
membranaceum